Gayk steht für:

 Andreas Gayk (Schiff), ein ehemaliges Ausflugs- und Butterschiff, heute Museumsschiff

Gayk ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gayk (1893–1954), deutscher Politiker (SPD); Oberbürgermeister der Stadt Kiel
 Bettina Gayk (* 20. Jahrhundert), deutsche Verwaltungsjurist, Datenschutzbeauftragte NRW
 Heinrich Schmidt-Gayk (1944–2007), deutscher Humanmediziner und Osteopath, Hochschullehrer für Labormedizin